Бед () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шатомейан. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18024.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 250 км к югу от Парижа, в 150 км южнее Орлеана, в 55 км к югу от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшая река Шарас, приток реки .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 96 человек.

Экономика 

Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 66 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 49 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 49 активных работали 42 человека (28 мужчин и 14 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 17 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 14 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер